Ждрело може да се односи на:
 Ждрело, део система за варење и дисање

или

 Ждрело (Петровац), насељено место у општини Петровац на Млави
 Ждрело (Ђаковица), насељено место у општини Ђаковица
 Ждрело (бистричко), некадашња тврђава у близини Пећке патријаршије, у Руговској клисури. Данас има остатака утврђења.
 Ждрело (млавско) (Град Дрмана и Куделина), некадашња тврђава, поред Петровца. Данас су опстали само темељи.
 Ждрело (ТВ филм из 1982)